Список стран по ВВП на душу населения может относиться к:

 Список стран по ВВП (номинал) на душу населения
 Список стран по ВВП (ППС) на душу населения